Modrá krev (anglicky blue blood, německy Blaues Blut, polsky błękitna krew) může být
 sociální skupina, poetické označení příslušníků šlechtického stavu. Název vznikl podle světlé, neopálené pleti, na které prosvítaly modré žilky. Naproti tomu u opálených rolníků pracujících na poli byly žilky málo patrné.
 Modrá krev – dokumentární seriál České televize (2017–2023)
 Modrá krev (film) – český film, 1995, režie Svatava Simonová
 Modrá krev (kniha) – kniha od Petra Maška s podtitulem Minulost a přítomnost šlechtických rodů v českých zemích.